Příjmení McBride nese více osobností:

 Danny McBride (* 1976) – americký komik, spisovatel, producent a režisér
 Chi McBride (* 1961) – americký herec
 Jon McBride (* 1943) – americký vojenský letec a kosmonaut z letu s raketoplánem
 Melissa McBrideová (* 1965) – americká herečka